Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 1994 прошли 19 февраля. Женщины на Олимпийских играх соревновались в скоростном спуске 13-й раз подряд, начиная с 1948 года. Это была вторая в программе Олимпиады-1994 горнолыжная дисциплина у женщин после супергиганта, который прошёл 15 февраля. Изначально планировалось провести женский скоростной спуск в Хафьелле, где проводились технические дисциплины, но горнолыжницы посчитали трассу слишком пологой и простой, и организаторы перенесли старты в Квитфьелль.

Все три горнолыжницы, выигравшие медали в скоростном спуске два года назад на Олимпийских играх в Альбервиле, стартовали и в Квитфьелле. Олимпийская чемпионка канадка Керрин Ли-Гартнер заняла 19-е место, обладательница серебра Альбервиля Хилари Линд из США стала 7-й, бронзовый призёр Вероника Шталльмайер-Валлингер на этот раз финишировала с 14-м временем (лучшая среди австриек).

Бронзовый призёр Альбервиля-1992 и чемпионка мира 1993 года в супергиганте 21-летняя Катя Зайцингер впервые стала олимпийской чемпионкой. Катя, считавшаяся одной из главных фавориток первого старта Олимпиады, супергиганта, не сумела финишировать 4 днями ранее. На трассе скоростного спуска Катя уверенно показала лучшее время — вице-чемпионка Пикабо Стрит проиграла 0,66 сек, а обладательница бронзы Изольде Костнер — чуть менее секунды. Все остальные проиграли Зайцингер более одной секунды.

22-летняя Пикабо Стрит, для которой этот скоростной спуск был дебютом на Олимпийских играх, принесла США 4-ю медаль в 4 горнолыжных дисциплинах, прошедших к тому моменту в Лиллехаммере.

18-летняя Изольде Костнер, выигравшая бронзу в супергиганте, вновь поднялась на третью ступень пьедестала почёта.

Швейцарка Френи Шнайдер единственный раз в своей олимпийской карьере выступила в «чистом» скоростном спуске, но, будучи специалистом в технических дисциплинах, заняла лишь 33-е место, проиграв чемпионке почти 3,5 секунды.

Россиянка Светлана Гладышева, 4 днями ранее выигравшая серебро в супергиганте, на этот раз показала лишь 17-й результат. Другая россиянка Варвара Зеленская заняла высшее в своей олимпийской карьере 8-е место, проиграв бронзовому призёру 0,63 сек.

Медалисты

Результаты 

 DNF — не финишировала

Ссылки 
 Женский скоростной спуск на Олимпиаде-1994 на сайте sport-reference.com 
 Женский скоростной спуск на Олимпиаде-1994 на официальном сайте ФИС  
 Женский скоростной спуск на Олимпиаде-1994 на сайте ski-db.com 

Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 1994